Чемпионат Испании по футболу 1998/1999 годов — 68-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 16-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1003 гола.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Атлетико» получил право участвовать в Кубке УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Валенсия» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Награды

Трофей Пичичи 
Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги.

 Источник: Diario AS (испанская ежедневная газета), 21 июня1999 год

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Овьедо» — 3:5 (10-й тур, 15 ноября 1998 года)
 «Барселона» — «Алавес» — 7:1 (16-й тур, 3 января 1999 года)
 «Сельта» — «Овьедо» — 6:2 (16-й тур, 3 января 1999 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Эстремадура» — «Реал Мадрид» — 1:5 (8-й тур, 31 октября 1998 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Барселона» — «Алавес» — 7:1 (16-й тур, 3 января 1999 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1999
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1998 году
Спорт в Испании в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999